Ку́бок ми́ра по ша́хматам — шахматный нокаут-турнир, 
проходивший в Ханты-Мансийске с 27 ноября по 17 декабря 2005 года. Победителем
стал Левон Аронян, одержавший верх над
Русланом Пономарёвым в финальном матче.

Регламент 
Соревнование включало 7 раундов, каждый из которых представлял собой матч из двух партий с контролем времени  90 минут на первые 40 ходов и 15 минут на оставшиеся ходы, с добавлением 30 секунд на ход, начиная с первого хода. В следующий раунд проходил победитель каждого матча, а начиная с четвёртого раунда — оба участника матча для распределения мест с 1-го по 16-е. В случае ничейного счёта в матче игрался тай-брейк из двух партий в быстрые шахматы с контролем времени 25 минут на всю партию с добавлением 10 секунд на ход. Если по итогу двух партий тай-брейка счёт снова был равным, игрались две блиц-партии с контролем времени 5 минут на партию с добавлением 10 секунд на ход. В случае ничейного счёта и в пятиминутных партиях игралась решающая партия (Армагеддон). В решающей партии выигравший жеребьёвку выбирал цвет. Игравший белыми фигурами получал 6 минут на партию, чёрными — 5, партия игралась без добавления времени. Победивший в Армагеддоне проходил в следующий раунд (в случае ничьей в следующий раунд проходил игравший чёрными фигурами).

Участники 
(рейтинг Эло, страна и звание указаны на момент проведения турнира):

 Василий Иванчук (UKR), GM, 2748
 Этьенн Бакро (FRA), GM, 2725
 Левон Аронян (ARM), GM, 2724
 Александр Грищук (RUS), GM, 2720
 Борис Гельфанд (ISR), GM, 2717
 Алексей Широв (ESP), GM, 2710
 Владимир Акопян (ARM), GM, 2707
 Теймур Раджабов (AZE), GM, 2704
 Руслан Пономарёв (UKR), GM, 2704
 Сергей Тивяков (NED), GM, 2699
 Иван Соколов (NED), GM, 2696
 Алексей Дреев (RUS), GM, 2694
 Гата Камский (USA), GM, 2690
 Виктор Бологан (MDA), GM, 2682
 Жоэль Лотье (FRA), GM, 2679
 Ласаро Брусон (CUB), GM, 2677
 Евгений Бареев (RUS), GM, 2675
 Шахрияр Мамедьяров (AZE), GM, 2674
 Франсиско Вальехо Понс (ESP), GM, 2674
 Илья Смирин (ISR), GM, 2673
 Пентала Харикришна (IND), GM, 2673
 Владимир Малахов (RUS), GM, 2670
 Константин Сакаев (RUS), GM, 2668
 Андрей Волокитин (UKR), GM, 2666
 Александр Моисеенко (UKR), GM, 2663
 Кришнан Сашикиран (IND), GM, 2663
 Павел Эльянов (UKR), GM, 2663
 Хикару Накамура (USA), GM, 2662
 Вадим Звягинцев (RUS), GM, 2659
 Сергей Карякин (UKR), GM, 2658
 Артём Тимофеев (RUS), GM, 2658
 Зураб Азмайпарашвили (GEO), GM, 2658
 Михаил Красенков (POL), GM, 2655
 Эмиль Сутовский (ISR), GM, 2654
 Александр Арещенко (UKR), GM, 2653
 Александр Халифман (RUS), GM, 2653
 Вадим Милов (SUI), GM, 2652
 Михаил Гуревич (TUR), GM, 2652
 Сергей Рублёвский (RUS), GM, 2652
 Люк Ван Вели (NED), GM, 2648
 Е Цзянчуань (CHN), GM, 2648
 Звиад Изория) (GEO), GM, 2646
 Давид Навара (CZE), GM, 2646
 Джованни Вескови (BRA), GM, 2646
 Карен Асрян (ARM), GM, 2645
 Дмитрий Яковенко (RUS), GM, 2644
 Евгений Наер (RUS), GM, 2641
 Аркадий Найдич (GER), GM, 2641
 Александр Онищук (USA), GM, 2640
 Хулио Эрнесто Гранда Суньига (PER), GM, 2637
 Захар Ефименко (UKR), GM, 2637
 Павел Смирнов (RUS), GM, 2637
 Сергей Мовсесян (SVK), GM, 2635
 Михаил Кобалия (RUS), GM, 2634
 Евгений Мирошниченко (UKR), GM, 2634
 Александр Мотылёв (RUS), GM, 2632
 Евгений Алексеев (RUS), GM, 2632
 Александр Белявский (SLO), GM, 2631
 Василиос Котрониас (GRE), GM, 2626
 Рубен Фельгаер (ARG), GM, 2624
 Андрей Истрэцеску (ROM), GM, 2622
 Жилберто Милош (BRA), GM, 2620
 Роберт Кемпиньский (POL), GM, 2619
 Иван Чепаринов (BUL), GM, 2618
 Алексей Фёдоров (BLR), GM, 2616
 Рафаэль Ваганян (ARM), GM, 2614
 Дармен Садвакасов (KAZ), GM, 2612
 Любомир Фтачник (SVK), GM, 2612
 Григорий Кайданов (USA), GM, 2608
 Ни Хуа (CHN), GM, 2603
 Баадур Джобава (GEO), GM, 2601
 Муртас Кажгалеев (KAZ), GM, 2601
 Михаэль Ройз (ISR), GM, 2600
 Олег Корнеев (RUS), GM, 2599
 Чжан Чжун (CHN), GM, 2598
 Марк Парагуа (PHI), GM, 2596
 Дмитрий Бочаров (RUS), GM, 2592
 Бартломей Мачея (POL), GM, 2591
 Александр Иванов (USA), GM, 2589
 Валерий Попов (RUS), GM, 2588
 Павел Коцур (KAZ), GM, 2587
 Эхсан Гаем Магами (IRI), GM, 2586
 Рафаэл Лейтан (BRA), GM, 2586
 Ван Юэ (CHN), GM, 2585
 Адианто, Утут (INA), GM, 2584
 Предраг Николич (BIH), GM, 2584
 Сергей Эренбург (ISR), GM, 2582
 Сюй Цзюнь (CHN), GM, 2582
 Арташес Минасян (ARM), GM, 2581
 Дао Тхьен Хай (VIE), GM, 2581
 Роберт Маркуш (SCG), GM, 2579
 Леван Панцулая (GEO), GM, 2578
 Эрнесто Инаркиев (RUS), GM, 2577
 Александр Стрипунский (USA), GM, 2576
 Хишам Хамдуши (MAR), GM, 2574
 Фаррух Амонатов (TJK), GM, 2572
 Магнус Карлсен (NOR), GM, 2570
 Евгений Агрест (SWE), GM, 2570
 Чаба Балог, (HUN), GM, 2567
 Юрий Шульман (USA), GM, 2565
 Сурья Шехар Гангули (IND), GM, 2562
 Сергей Кудрин (USA), GM, 2551
 Алексей Илюшин (RUS), GM, 2546
 Юрий Кузубов (UKR), GM, 2541
 Као Шанг (HUN), GM, 2538
 Дарси Лима (BRA), GM, 2529
 Ван Хао (CHN), GM, 2519
 Юй Шаотэн (CHN), GM, 2516
 Вальтер Аренсибия (CUB), GM, 2510
 Ли Шилонг (CHN), GM, 2510
 Нурлан Ибраев (KAZ), GM, 2508
 Родриго Васкес (CHI), GM, 2506
 Николай Кабанов (RUS), IM, 2506
 Алексей Придорожный (RUS), IM, 2506
 Карлос Матаморос (ECU), GM, 2501
 Чжао Цзюнь (CHN), GM, 2500
 Паскаль Шарбонно (CAN), IM, 2500
 Антоанета Стефанова (BUL), GM, 2491
 Слим Белкоджа (TUN), GM, 2490
 Ахмед Адли (EGY), GM, 2480
 Диего Флорес (ARG), IM, 2479
 Гэри Лэйн (AUS), IM, 2445
 Кирилл Кудеринов (KAZ), FM, 2432
 Вату Кобесе (RSA), IM, 2400
 Нидлман, Гастон (ARG), 2381
 Фарахат, Али (EGY), FM, 2306
 Чумфва, Стэнли (ZAM), 2303
 Сибряев, Александр (RUS), 2264

Раунд 1

Раунд 2

Раунд 3

Раунд 4

Раунд 5 
За 1—8 места

За 9—16 места

Раунд 6 
За 1—4 места

За 5—8 места

За 9—12 места

За 13—16 места

Раунд 7 
За 1—2 места

За 3—4 места

За 5—6 места

За 7—8 места

За 9—10 места

За 11—12 места

За 13—14 места

За 15—16 места

Примечания

Ссылки 
 Архивированная копия официального сайта турнира
 Официальный сайт турнира
 Партии турнира на сайте chessgames.com
 Заметка (до начала турнира) от РИА Новости

2005
ФИДЕ
Международные соревнования по шахматам в России
Международные спортивные соревнования в Ханты-Мансийске
2005 год в шахматах
Ноябрь 2005 года
Декабрь 2005 года
Шахматные турниры в России